Cuvântul „Uribe” este un nume de familie popular în Spania și America Latină, în special în Columbia. Este și folosit ca topnimul.

 Uribe — o comarcă din provincia Vizcaya, Țara Bascilor, Spania
 Rafael Uribe Uribe — o localitate din Bogotá, DC, Columbia
 Álvaro Uribe Vélez — președintele Columbiei
 Luis Uribe Orrego — marinarul chilian, erou al Războiului de Pacific